Az Evans-csel egy olyan sakkmegnyitás, mely az olasz játék egyik alváltozata – William Davies Evans tengerész, feltaláló, sakkjátékos nevéhez fűződik. A sakkmegnyitások enciklopédiájában a C51 alatt van. Kezdőlépései a következők:

1. e4 e5

2. Hf3 Hc6

3. Fc4 Fc5 (eddig olasz játék)

4. b4?!

Világos gyalogot áldoz a fejlődés érdekében, amit sötét legtöbbször elfogad. Fxb4-re világos c3-mal lép, majd Fa5 következik, ami a sakkmegnyitások enciklopédiájában a C52 alatt van.

Sakkmegnyitások